TV8 – rete televisiva italiana
 TV8 – rete televisiva lituana
TV8 – rete televisiva mongola
 TV8 – rete televisiva slovacca di proprietà della società televisiva Viasat
 TV8 – rete televisiva estone
 TV8 – rete televisiva thailandese
 TV 8 – rete televisiva singaporiana
 TV8 – rete televisiva svedese di proprietà di Modern Times Group
TV8 – rete televisiva turca
 CBC TV 8 – ente televisivo statale di Barbados